Мавзолей (кумбез) Баба-ата — мавзолей в селе Бабаата Созакского района  Южно-Казахстанской области, расположен на левом берегу реки Бабаата. Местное население связывает название памятника с именем проповедника ислама Искак-ата, жившего здесь в XIV веке. Ныне существующее здание построено в XIX веке на месте разрушенной средневековой постройки. В 1982 году мавзолей Баба-ата был включен в список памятников истории и культуры Казахской ССР республиканского значения и взят под охрану государства.

Архитектура 
Здание сложено из квадратного жжёного кирпича на известково-алебастровом растворе. В объёмно-планировочной структуре и общей композиции мавзолея унаследованы принципы построения известного комплекса мавзолея Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане. Михрабная ниша оформлена филёнками, растительной живописью и арабской эпиграфикой.

Примечания 

Баба-ата
Памятники истории и культуры Казахстана республиканского значения